

Topographie 
 Chilly, commune française des Ardennes.
 Chilly, commune française de la Haute-Savoie.
 Chilly, commune française de la Somme.

Autres 

Chilly and Fly, un couple d'acrobates aériens québécois.
 , un groupe allemand de rock du début des années 1980.

Voir aussi 

 Chilly-le-Vignoble, commune française du Jura

 Chilly-Mazarin, commune française de l'Essonne
 Chilly-sur-Salins, commune française du Jura

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France